БАТ — аббревиатура, которая может означать:
 БАТ — бульдозер на артиллерийском тягаче, гусеничная машина ВС СССР. Модификации:
 БАТ-М
 БАТ-2
 БАТ-СТФ — одно из старейших и крупнейших предприятий табачной промышленности в России.
 Большой автономный траулер
 Биологически активные точки
 Британская антарктическая территория
 British American Tobacco

См. также